Scott Mann, réalisateur de film et de télévision britannique ;
 Scott Mann (né en 1977), homme politique britannique.

Voir aussi